OneWebDay est une fête annuelle célébrant l'Internet et qui se tient le 22 septembre. L'objectif déclaré du créateur de cette journée, la juriste et membre du Bureau de l'ICANN , est de rassembler des témoignages sur l'impact d'Internet dans les vies personnelles ou professionnelles des gens et sur son avenir.

Histoire 

De retour d'une négociation difficile sur la régulation de l’internet avec la Federal Communications Commission, la juriste Susan Crawford a l'idée de créer en 2006 un événement mondial, destiné à  et fixe la date au , pendant du , Jour de la Terre.

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 World Wide Web

Lien externe 
 Site officiel de OneWebDay

Wikipédia:ébauche technique
Fête de septembre
World Wide Web